Shell Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Shell Island (Bay County, Florida)
 Shell Island (Citrus County, Florida)
 Shell Island (Collier County, Florida)
 Shell Island (Duval County, Florida)
 Shell Island (Indian River County, Florida)
 Shell Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Shell Island (St. Bernard Parish, Louisiana)
 Shell Island (St. Mary Parish, Louisiana)
 Shell Island (Vermilion Parish, Louisiana)
 Shell Island (North Carolina)
 Shell Island (Oregon)
 Shell Island (Rhode Island)
 Shell Island (Texas)
 Shell Island (Virginia)

in Wales:
 Shell Island (Wales)